Barrosas puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

España
 Barrosas (La Coruña), lugar de la parroquia de Régoa, concello de Cedeira, provincia de La Coruña.
 Barrosas (León), localidad del municipio de Barjas, provincia de León.
 Las Barrosas (Arzúa), lugar de la parroquia de Arzúa, concello de Arzúa.
 Las Barrosas (Puerto), lugar de la parroquia de Puerto, concello de Camariñas.
 Las Barrosas (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de Puentes de García Rodríguez, concello de Puentes de García Rodríguez.

Portugal
 Barrosas (Portugal), vila de la freguesia de Idães, municipio de Felgueiras, Portugal.
 Santo Estêvão de Barrosas, freguesia del municipio de Lousada, Portugal.
 Santa Eulália de Barrosas, freguesia del municipio de Vizela, Portugal.